Hey DJ (televisieprogramma), een televisieprogramma van BNN
 Hey DJ (Go Back to the Zoo), een single uit 2010 van de Nederlandse poprockband Go Back to the Zoo
 Hey DJ (The Opposites), een single uit 2012 van het Nederlandse rapduo The Opposites
 Hey DJ (The World's Famous Supreme Team), een single uit 1984 van de Amerikaanse hiphopgroep The World's Famous Supreme Team
 Hey DJ (film), een Amerikaanse film uit 2003